Lemaire kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Lemaire
 Claude Lemaire

Robotskapade auktorsförkortningar